Prognózis (együttes)
 prognózis (orvostudomány)
 prognózis (gazdaság)